Brasil kan syfta på följande platser:

  Brasilien, självständig stat,

Mexiko 

 El Brasil, Linares, ort, 
 Brasil, Chiapas, ort, Huixtla, 

Robotskapade Mexikoförgreningar